Дубль (від  — двічі, подвійний).

 Дубль (кінематограф)
 Дубль (футбол)